HiveQL – linguaggio di interrogazione per Apache Hive
 Hibernate Query Language – linguaggio di interrogazione per Hibernate